Пети́лья-де-Араго́н () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндад-де-Сангуэса. Анклав: полностью окружён территорией комарки Синко-Вильяс (провинция Сарагоса). Занимает площадь 28 км². Население — 23 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Муниципалитеты Наварры